Джон Макінрой був чемпіоном попереднього року і цього разу захистив свій титул, перемігши у фіналі Джиммі Коннорса з рахунком 6–1, 6–1, 6–2. Цей Вімблдон став першим турніром Великого шолома для Бориса Беккера, який переможе тут наступного року.

Сіяні гравці 

  'Джон Макінрой (переможець)
  Іван Лендл (півфінал)
  Джиммі Коннорс (фінал)
  Матс Віландер (2-ге коло)
  Джиммі Аріес (4-те коло)
  Андрес Гомес (чвертьфінал)
  Яннік Ноа (знявся до початку турніру)
  Хосе Луїс Клерк (знявся до початку турніру)
  Генрік Сундстром (2-ге коло)
  Андерс Яррід (1-ше коло)
  Кевін Каррен (4-те коло)
  Йохан Крік (4-те коло)
  Томаш Шмід (чвертьфінал)
  Білл Скенлон (4-те коло)
  Вітас Ґерулайтіс (4-те коло)
  Тім Майотт (4-те коло)

Ноа і клерк знялись до початку турніру. Їхні місця в сітці зайняли кваліфаєр Пол Еннекон (США) і щасливий лузер Клаудіо Медзадрі (Швейцарія).

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1984 Wimbledon Men's Singles draw 

1984 у тенісі
Вімблдонський турнір